Eidam se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael Emil Eduard Eidam
 Eduard Eidam